C15H30O2 – formula molecolare dell'acido isopentadecanoico
C15H30O2 – formula molecolare dell'acido pentadecanoico

Formule molecolari